SSP steht für:
 Satellite Sentinel Project, Menschenrechtsprojekt auf Basis von Satellitenüberwachung
 Scottish Socialist Party, schottische Partei
 Secretaría de Seguridad Pública, politische Behörde für die öffentliche Sicherheit Mexikos
 Select Service Partner Deutschland, Reisedienstleister
 Semesterspiegel, Studentenzeitschrift in Münster (Westfalen)
 Shared Socioeconomic Pathway, Entwicklungsszenario aus den Klimawissenschaften
 Shipping Service Provider, Unternehmen, die sich mit der technischen Anbindung von Versandlogistikern bzw. KEP-Dienstleistern befassen
 Siemens-Schottel-Propulsor, ein Antriebsaggregat für Wasser- und Luftfahrzeuge, siehe Propellergondel #Geschichte und Hersteller
 Single Source Publishing, Einzelquellenausgabe, eine Spielart des Content-Management
 SkyscraperPage, englischsprachige Website
 Societas a Sancto Paulo Apostolo, katholischer Männerorden, siehe Gesellschaft vom hl. Apostel Paulus
 Sojus sowetskich pissatelei Союз советских писателей (ССП), Verband der sowjetischen Schriftsteller, siehe Schriftstellerverband der UdSSR
 Sole Survivor Policy, Regelung für einzig Überlebende, Regelungen der US-Streitkräfte
 Stack Smashing Protection, Schutzmechanismus vor Pufferüberläufen, siehe Pufferüberlauf #Compiler und Compilererweiterungen
 Stranka slobode i pravde, eine serbische Partei
 Stuttgarter Symposium für Produktentwicklung, zweijährliche Konferenz zum Thema Produktentwicklung
 Südsudanesisches Pfund, Währung der Republik Südsudan, Afrika
 Supply-Side Platform, Schnittstelle im Werbehandel über Real Time Bidding, siehe Real Time Bidding #Akteure
 SyltShuttle plus, Zuggattung von DB Fernverkehr
 Scalable Systems Platform, Fahrzeug-Plattform von VW

Ssp steht für:
 Schlüsselsperre

ssp steht für:
 Lengua de Signos Española (ISO-639-3-Code), spanische Gebärdensprache

ssp. steht für:
 Subspecies, die taxonomische Rangstufe direkt unterhalb der Art, siehe Unterart

Abkürzung